Canon Powershot A ist die Bezeichnung für eine Digitalkamera-Reihe der Firma Canon. Die Modelle werden für Fotografie-Laien und Hobbyfotografen angeboten. Den Namen PowerShot führte die Firma 1998 zur Bezeichnung dieser Digitalkameras ein. Die Kameras waren anfangs mit optischem Sucher und vielen manuellen Einstellmöglichkeiten ausgestattet welche sie allerdings aus ökonomischen und technischen Gründen einbüßen mussten. Dadurch änderte sich auch ihre Zielgruppe. Die letzten Modelle der Reihe erschienen 2011.

Modelle

Siehe auch 
 Canon Powershot
 Canon-PowerShot-G-Reihe
 Canon-Powershot-SX-Reihe
 Canon Ixus

Weblinks 

 Canon PowerShot Website

Digitalkamera
Powershot A

fi:Canon PowerShot A95
fr:Canon PowerShot A95
zh:Canon PowerShot A95